Release Me (Hooverphonic-dal)
Release Me (The Like-album)
Release Me (Wilson Phillips-dal)